Капперонье — фамилия.

Известные носители:
 Капперонье, Клод (1671—1744) — французский филолог;
 Капперонье, Жан